Lean management – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem
 Lean manufacturing – zastosowanie koncepcji lean managment w działalności produkcyjnej
 Lean Software Development – metoda tworzenia oprogramowania
 David Lean – brytyjski reżyser i producent